Só Você Não Viu é um curta-metragem brasileiro do gênero romance dirigido por Di Oliver Souza. O filme estreou em 12 de junho de 2013.

Sinopse 
Quando Daniela se desilude com o seu relacionamento, ela resolve deixar tudo para trás e começar uma nova vida, indo morar com sua prima, Duda, que para ajudá-la a se recuperar da decepção, lhe consegue um emprego. Nesse novo lugar, Daniela conhece Wesley: um funcionário que de cara se encanta e tenta conquistá-la.

Elenco 
 Rosana Rocumback... Daniela
 Carol Marcondes...      Duda
 Di Oliver Souza...        Wesley / Camponês
 Rafa Marcondes...       Chefe
 Lais Mosco...              Camponesa 
 Alex Velardo...            Carlos
 Flaviani Custodio...      Florista
 Sebastian Peace...      Homem na rua

= Trilha Sonora 
 Me Vista - Parre
 Nevoeiro - WSoul
 Raios e Trovões - WSoul
 Quem vive na escuridão - Isac
 Corações partidos não contam historias de amor - Parre
 Canon in d major - Johann Pachelbel

Prêmio 

Curtas-metragens do Brasil
Filmes do Brasil de 2013
Curtas-metragens de 2013
Curtas-metragens de romance
Curtas-metragens em língua portuguesa
Filmes em língua portuguesa